Psyche psyché eller psyke kan syfta på:
Psyche kommer från grekiskans ψυχή (psūchê), 'liv', vilket sedan kommit att betyda 'själ', (psyke).

 Psyke– ett psykologiskt begrepp
 Psyche – en kvinnlig gestalt i både den grekiska och den romerska mytologin
 Psyche (djur) – ett släkte av fjärilar
 Psyche (rymdsond) – ett planerat uppdrag som kommer att utforska ursprunget till planetkärnor
Psyché (opera) – en opera med musik av Jean-Baptiste Lully och libretto av Thomas Corneille
 16 Psyche – en asteroid